Semin bezeichnet

 Semín (deutsch Semin), Gemeinde in Tschechien
 Sjomin (englisch Semin), russischer Familienname
 Semin (Gunungkidul), Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Gunungkidul der Sonderregion Yogyakarta im Süden der Insel Java